Список нідерландських імен

A
 
Aalbert - Алберт
Aalrik - Алрік
Aarjen - Ар'єн
Aart - Арт
Abraham - Абрагам
Ada - Ада
Adalbert - Адалберт
Adam - Адам
Adela - Адела
Adelbert - Аделберт
Adelheid - Аделгейд
Adelina - Аделіна
Adelmar - Аделмар
Adelwijn - Аделвейн
Adolf - Адольф
Adolfa - Адолфа
Adolfine - Адольфіна
Adrian - Адріан
Adriane - Адріана
Aegidius - Аґідіус
Agatha - Аґата
Agnes - Аґнес
Alban - Албан
Albert - Алберт
Albertina - Албертіна
Albrecht - Албрехт
Alexander - Александер
Alexandra - Александра
Alexia - Алексія
Alfons - Алфонс
Alfred - Алфред
Alida - Аліда
Alina - Аліна
Almer - Алмер
Alois - Алойс
Aloisia - Алойсія
Aloysius - Алойсіус
Alphonsus - Алфонсус
Amalia - Амалія
Ambroos - Амброс
Ambrosius - Амбросіус
Amelia - Амелія
Andreas - Андреас
Andries - Андріс
Angela - Анґела
Angelika - Анґеліка
Anna - Анна
Annemaria - Аннемарія
Annemieke - Аннеміке
Anselm - Анселм
Anton, Antoon - Антон
Antonia - Антонія
Antonius - Антоніус
Apollonia - Аполлонія
Ariaan, Arian - Аріан
Arie - Арі
Arjen - Ар'єн
Arnold - Арнолд
Arnout - Арнаут
Aron - Арон
Arthur - Артур
Ary - Арі
Ascan - Аскан
Aslind - Аслінд
Astrid - Астрід
August - Август
Augusta - Августа
Augustijn - Аугюстейн
Augustine - Августіне
Augustinus - Августінус
Augustus - Августус
Aurora - Аврора

B

Balduinus - Балдуїнус
Baldwina - Балдвіна
Balthasar - Балтазар
Baptist - Баптист
Barbara - Барбара
Bareld - Барелд
Barendje - Барендьє
Barnabas - Барнаба
Bart, Barth - Барт
Barteld - Бартелд
Bartholomeüs - Бартоломеус
Bas - Бас
Bastiaen, Bastian - Бастіан
Bastijn - Бастейн
Bavo - Баво
Beatrix - Беатрікс
Benedikt - Бенедикт
Benedikta - Бенедикта
Benediktus - Бенедиктус
Benjamin - Беньямін
Berendje - Берендьє
Bernard, Bernaard - Бернард
Bert - Берт
Berta - Берта
Berthold, Bertold - Бертолд
Bertram - Бертрам
Bertus - Бертус
Berwout - Берваут
Bet - Бет
Bindert - Біндерт
Blanca - Бланка
Boetius - Бутіус
Bonifaas - Боніфас
Bonifatius - Боніфатіус
Borchert - Борхерт
Bouden - Бауден
Braam, Bram - Брам
Brecht - Брехт
Brigitta - Бриґітта
Bruno - Бруно
Burger - Бурґер
Burghard - Бурґхард
Burgina - Бурґіна

C

Carel - Карел
Carla - Карла
Carlijn - Карлейн
Carolina - Кароліна
Caspar - Каспар
Catelijn - Кателейн
Catharina - Катаріна
Catrina - Катріна
Cecilia - Сесилія
Charlotta - Шарлотта
Cees - Кес
Christa - Кріста
Christel - Крістел
Christiaan, Christian - Крістіан
Christijn - Крістейн
Christina - Крістіна
Christoffel - Крістоффел
Christoforus, Christophorus - Крістофорус
Christoph - Крістоф
Claas, Claes  - Клас
Clara - Клара
Clazina - Клазіна
Claudia - Клавдія
Claus - Клаус
Clemens - Клеменс
Clementine - Клементіна
Coen - Кун
Coenraad - Кунрад
Conradus - Конрадус
Constantijn - Константейн
Constantina - Константіна
Cora - Кора
Cornelia - Корнелія
Cornelius - Корнеліус
Crijn - Крейн
Crispijn - Кріспейн
Cunegundis - Кунеґундіс
Cyriel - Сиріл

D

Daan, Dan - Дан
Damiaan, Damian - Даміан
Daniël - Даніел
Daniëlla - Даніела
David - Давід
Debora - Дебора
Denijs- Денейс
Denise - Деніза
Dennis - Денніс
Desiderius - Десідеріус
Diana - Діана
Diederik - Дідерік
Dimme - Дімме
Dimphena - Дімфена
Dina - Діна
Dionijs - Діонейс
Dirk - Дірк
Ditmar - Дітмар
Dolf - Долф
Dominica - Домініка
Dominikus - Домінікус
Donat - Донат
Donatus - Донатус
Dora - Дора
Dorian  - Доріан
Dorothea - Доротея
Dries - Дріс

E

Ebert - Еберт
Edgar - Едґар
Edith - Едіт(а)
Edmond - Едмонд
Eduard - Едуард
Edwin - Едвін
Eelco - Елко
Egbert - Еґберт
Elbert - Елберт
Eldert - Елдерт
Eleonora - Елеонора
Elisa - Еліса
Elisabeth - Елісабет
Elke - Елке
Elko - Елко
Else - Елсе
Emanuel - Емануел
Emerentia - Емеренсія
Emeric - Емерік
Emiel - Еміл
Emilia - Емілія
Emma - Емма
Engbert - Енґберт
Engberta - Енґберта
Engelberta - Енґелберта
Engelina - Енґеліна
Erasmus - Ерасмус
Eric, Erik - Ерік
Erjen - Ер'єн
Erna - Ерна
Ernest - Ернест
Ernst - Ернст
Erwin - Ервін
Esther - Естер
Eugenia - Еґенія
Eugenius - Еґеніус 
Eva - Ева
Evelien - Евелін
Everarda - Еверарда
Evert - Еверт
Ewaldus - Евалдус
Ewout - Еваут

F

Faas - Фас
Fanny - Фанні
Felix - Фелікс
Femke - Фемке
Ferdinand - Фердінанд
Ferdinandus - Фердінандус
Fernand - Фернанд
Filip - Філіп
Filippa - Філіппа
Filips, Philips - Філіпс
Filomena - Філомена
Flora - Флора
Florentia - Флоренсія
Florentijn - Флорентейн
Floriaan, Florian - Флоріан
Florine - Флоріна
Folkert - Фолкерт
Francina - Франсіна
Francisca - Франсиска
Frank - Франк
Frans - Франс
Frederik - Фредерік
Friedrich - Фрідріх
Friso - Фрісо
Frits - Фрітс

G

Gabriël - Ґабріел
Gabriëlla - Ґабріелла
Garrelt - Ґаррелт
Gaspar - Ґаспар
Geerdiena-  Ґердіна
Geertruida - Ґертрейда
Georg - Ґеорґ
Gerald - Ґералд
Gerard - Ґерард
Gerben - Ґербен
Gerda - Ґерда
Gerhard - Ґергард
Gerlof - Ґерлоф
Gerold - Ґеролд
Gerolf - Ґеролф
Gerrit - Ґерріт
Gert - Ґерт
Gerta - Ґерта
Gertjan - Ґертьян
Gertje - Ґертьє
Gertruda - Ґертруда
Gerulf - Ґерулф
Gerwin - Ґервін
Geurt - Ґерт
Gideon - Ґідеон
Giel - Ґіл
Gijs - Ґійс
Gijsbert - Ґійзберт
Gijsbertina - Ґійзбертіна
Gisela - Ґісела
Godard - Ґодард
Godefried - Ґодефрід
Gommaer - Ґоммар
Goswijn - Ґосвейн
Govert - Ґоверт
Gozewijn - Ґозевейн
Grad - Ґрад
Gregoor, Gregor - Ґреґор
Greta - Ґрета
Guido - Ґвідо
Gustaaf - Ґюстаф
Gustavus - Ґюставус
Guus - Ґюс
Gwen - Ґвен

H

Hadewig - Гадевіґ
Halewijn - Галевейн
Hanna - Ганна
Hans - Ганс
Harbert - Гарберт
Hardewijn - Гардевейн
Harmen - Гармен
Harper - Гарпер
Harry - Гаррі
Hauke - Гауке
Hedwig - Гедвіґ
Heide - Гайде
Heleen,  Helen - Гелен
Helena - Гелена
Hendrik - Гендрік
Hendrijn - Гендрейн
Henricus, Henrikus - Генрікус
Herbert - Герберт
Herman - Герман
Hester - Гестер
Hidde - Гідде
Hiëronymus - Гієронімус
Hilbert - Гілберт
Hilda - Гілда
Hildebert - Гілдеберт
Hildebrand - Гілдебранд
Hortensia, Hortentia - Гортенсія
Hubert - Гюберт
Huberta - Гюберта
Hubertus - Гюбертус
Hugo - Гюґо
Huiberdina - Гейбердіна
Huub - Гюб

I

Ida - Іда
Ignaas - Ігнас
Ignatius - Ігнасіус
Ilona - Ілона
Ilse - Ілсе
Immanuel - Іммануел
Ines - Інес
Inga - Інґа
Irene - Ірена
Irma - Ірма
Isaäc - Ісаак
Isabella - Ісабелла
Ivar - Івар
Ivo - Іво

J

Jakob - Якоб
Jacobina - Якобіна
Jan - Ян
Janna - Янна
Jannes - Яннес
Jannis - Янніс
Jans - Янс
Jap - Яп
Joachim - Йоахім
Jochen - Йохен
Johann - Йоганн
Johanna - Йоганна
Johannes - Йоганнес
John - Йон
Jonas - Йонас
Jonathan - Йонатан
Jonny - Йонні
Jons - Йонс
Jorg - Йорґ
Josef - Йосеф
Josefa - Йосефа
Joseph - Йосеф
Josephina - Йосефіна
Jost - Йост
Judith - Юдіт
Julian - Юліан
Juliana - Юліана
Julius - Юліус
Jurgen - Юрґен
Justus - Юстус

K

Kai - Кай
Kamiel - Каміл
Karel - Карел
Karin - Карін
Karlijn - Карлейн
Karolus - Каролус
Kas - Кас
Kaspar - Каспар
Kasper - Каспер
Katharina - Катаріна
 Katrien - Катрін
Kees - Кес
Kerneels - Кернелс
Kevin - Кевін
Klaas, Klaes - Клас
Klasiena - Класіна
Klara - Клара
Klemens - Клеменс
Klementia - Клеменсія
Koen - Кун
Koenraad - Кунрад
Koert - Курт
Konstantijn - Константейн
Kornel - Корнел
Kornelius - Корнеліус
Kostijn - Костейн
 Krelis - Креліс
Kristian - Крістіан
Kristina - Крістіна
Kristoffel - Крістоффел
Kunegundis - Кунеґундіс

L

Lambert - Ламберт
Lambertina - Ламбертіна
Lambrecht - Ламбрехт
Lampert - Ламперт
Lander - Ландер
Laura - Лаура
Laurens - Лауренс
Lenart, Lenaert - Ленарт
Lennart - Леннарт
Leo - Лео
Leon - Леон
Leonard - Леонард
Leonie - Леонія
Leopold - Леополд
Lidwien - Лідвін(а)
Lieke - Ліке
Liena - Ліна
Liesbet - Лісбет
Lieven - Лівен
Liliane - Ліліана
Lina - Ліна
Linda - Лінда
Lisa - Ліса
Liselotte - Ліселотта
Lodewijk - Лодевейк
Loek, Luc - Лук
Lomme - Ломме
Lotta - Лотта
Louisa - Луїза
Lucas - Люкас
Lucia - Люсія
Ludger - Людґер
Ludo - Людо
Ludolf - Людолф
Ludovicus - Людовікус
Ludwina - Людвіна
Lukas - Люкас
Lumen - Люмен
Lydia - Лідія

M

Maarten - Мартен
Magdalena - Маґдалена
Marc - Марк
Marcel - Марсел
Marcus - Маркус
Margareta, Margaretha - Марґарета
Margot - Марґот(а)
Margret - Марґрет
Maria - Марія
Marian - Маріан
Marianne - Маріанна
Marina - Марина
Marinus - Марінус
Marjan - Мар'ян
Mark - Марк
Markus - Маркус
Marlen - Марлен
Martha - Марта
Martin - Мартін
Mathias - Матіас
Matys - Матіс
Maurus - Маурус
Max - Макс
Maximiliaan - Максиміліан
Mees - Мес
Meindert - Мейндерт
Meinert - Мейнерт
Melania - Меланія
Melchior - Мелхіор
Melissa - Мелісса
Merel - Мерел(а)
Merten - Мертен
Michaël - Міхаел
Michaëla - Міхаела
Michel - Міхел
Mindert - Міндерт
Miriam - Міріам
Mirte - Мірте
Monika - Моніка
Monique - Монік
Mozes - Мозес

N

Naomi - Наомі
Natalia - Наталія
Nathanaël - Натанаел
Naut - Наут
Nick - Нік
Nico - Ніко
Nicolaas, Nicolas - Ніколас
Nicolaus - Ніколаус
Niek - Нік
Niels - Нілс
Niko - Ніко
Nikolai - Ніколай
Nikolas, Nikolaes - Ніколас
Nils - Нілс
Nora - Нора
Norbert - Норберт
Norbrecht - Норбрехт
Norwin - Норвін
Noud - Науд
Nout - Наут

O

Oda - Ода
Oede - Уде
Olaf - Олаф
Oldrik - Олдрік
Ole - Оле
Oleg - Олег
Olga - Ольга
Oliver - Олівер
Olivia - Олівія
Onno - Онно
Oscar - Оскар
Oskar - Оскар
Oswin - Освін
Otto - Отто

P

Pamela - Памела
Pascal - Паскал
Patricia - Патрисія
Patrick - Патрік
Paul - Паул
Paula - Паула
Paulijn - Паулейн
Paulina - Пауліна
Paulinus - Паулінус
Paulus - Паулюс
Pauwel - Паувел
Pepijn - Пепейн
Peter - Петер
Petra - Петра
Philip - Філіп
Philippa - Філіппа
Philips - Філіпс
Pier - Пір
Pieter - Пітер
Pim - Пім
Piter - Пітер
Pol - Пол
Primo - Прімо

R

Rachel - Рахел
Rafaël - Рафаел
Rafaëlle - Рафаелле
Raimund - Раймунд
Ralf, Ralph - Ралф
Raymond - Раймонд
Rebecca - Ребекка
Regina - Реґіна
Reinaart, Reinaert - Рейнарт
Reinart - Рейнарт
Reinier - Рейнір
Reinout - Рейнаут
Rembrand - Рембранд
Remco, Remko - Ремко
Renaat, Renat - Ренат
Renatus - Ренатус
René, Renée - Рене
Renske - Ренске
Richard - Ріхард
Rijkert - Рейкерт
Rikkert - Ріккерт
Robert - Роберт
Rochus - Рохус
Roderik - Родерік
Roel - Рул
Roeland - Руланд
Roger - Роґер
Roland - Роланд
Rosa - Роса
Rosalia - Росалія
Rosina - Росіна
Roziena, Rozina - Розіна
Ruben - Рюбен
Rudger - Рюдґер
Rudi - Рюді
Rudolf, Rudolph - Рюдолф
Ruetger - Рейтґер
Rutger - Рютґер
Ruth - Рют
Ruud - Рюд

S

Sabina - Сабіна
Sabrina - Сабріна
Samuël - Самуел
Sander - Сандер
Sandra - Сандра
Sebald - Себалд
Sebastian - Себастьян
Seebald - Себалд
Selina - Селіна
Sepp - Сепп
Serafim - Серафим
Severijn - Северейн
Severin - Северін (Северин)
Sibilla - Сибілла
Sibren, Siebren - Сібрен
Siegfrid - Сіґфрід
Sier - Сір
Siet - Сіт
Sigiswald - Сіґісвалд
Silvester - Сілвестер
Silvia - Сілвія
Silvijn - Сілвейн
Simon - Симон
Simone - Сімоне
Sjaak - Шак (Жак)
Sjaan - Шан (Жан)
Sjors - Шорш (Жорж)
Sofia - Софія
Stella - Стелла
Stefan - Стефан
Stephanie - Стефанія
Sterre - Стерре
Stijn - Стейн
Susanna - Сусанна
Sven - Свен
Sybilla - Сибілла
Sylvester - Силвестер

T

Taddeüs - Таддеус
Tess - Тесс
Teun - Тен
Thea - Тея
Theo - Тео
Theodoor, Theodor - Теодор
Theodora - Теодора
Theofiel - Теофіл
Theophilus - Теофілус
Theresa - Тереса
Thiemo - Тімо
Thijn - Тейн
Thijs - Тейс
Thomas - Томас
Tideman - Тідеман
Tiemo, Timo - Тімо
Tijn - Тейн
Tim - Тім
Timo - Тімо
Timotheüs - Тімотеус
Tina - Тіна
Titus - Тітус
Tobias - Тобіас
Tom - Том
Tomas - Томас
Tommy - Томмі
Tony  - Тоні
Tristan - Трістан

U

Ulrich - Улріх
Ulrik - Улрік
Urbaan, Urban - Урбан
Urbanus - Урбанус
Uri - Урі
Ursula - Урсула

V

Valentin - Валентин
Valentijn - Валентейн
Valerius - Валеріус
Veerle - Верле
Veronica - Вероніка
Viktor - Віктор
Viktoria - Вікторія
Vincent - Вінсент
Virginia - Вірґінія
Vitus - Вітус

W

Walter, Walther - Валтер
Wanda - Ванда
Warren - Варрен
Werner - Вернер
Wessel - Вессел
Wiebe, Wibe - Вібе
Wieland - Віланд
Wies - Віс
Wietse - Вітсе
Wijnand - Вейнанд
Wilhelm - Вілгелм
Wilhelmina - Вілгелміна
Willem - Віллем
Willemijn - Віллемейн
William - Вільям
Willibrord - Вілліброрд
Willie, Willy - Віллі
Wim - Вім
Winand - Вінанд
Wiro - Віро
Wolfert - Волферт
Wolter - Волтер
Wout - Ваут
Wouter - Ваутер
Wybe - Вібе

Див. також 
Голландські імена

Посилання 
Список жіночих імен
Список чоловічих імен
Іноземні прізвища та особисті імена. Практика транскрипції на російську мову. Довідник

Нідерландські імена
Списки імен